Banja je selo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravnom organizacijom dijelom je Grada Vrgorca.

Stanovništvo

Promet 
Nekoliko km južno prolazi cesta E65.

Naselja u sastavu Grada Vrgorca